Фаустас Кірша (1891—1964) — литовський письменник, перекладач, автор лібрето.

 Кірша — тренувальна база футбольного клубу «Шахтар».

Див. також 
 Кирша Данилов (1703—1776) — молотовий майстер Нев'янського заводу Демидових, музикант і оповідач, укладач першої збірки російських билин, історичних, ліричних пісень, духовних віршів.
 Кірш